Миря́нин ( лáики — «из народа»; мн. ч. миря́не) — последователь христианства, активный член Церкви, но не принадлежащий ни к клирикам, ни к монашествующим.

Возникновение 
Первое упоминание разделения в церкви на клир и мирян находим в учении Николая Антиохийца, одного из самых первых семи диаконов (). В учении последователей Николая Антиохийца (николаитов) характерно низкое требование святости к мирянам, в отличие от имеющих сан священства.

В православии 

В православной церкви лица, являющиеся церковнослужителями, считаются клириками (низшие клирики) и, таким образом, как и священнослужители, не являются мирянами.

Миряне могут самостоятельно («келейно») совершать все богослужения, изложенные в «Часослове», а также, в случае необходимости, таинство крещения. На мирян возлагается обязанность обеспечения внешних хозяйственных, бытовых и финансовых нужд церкви.

В католицизме 
В Католической церкви мирянами считаются все, кто не является священнослужителями, в соответствии с решениями II Ватиканского Собора.

В протестантизме 
В большинстве протестантских деноминаций принята теологическая доктрина о всеобщем священстве верующих, согласно которой каждый христианин является священником. Согласно данному вероучению священство связано с новым внутренним содержанием духовной жизни каждого христианина и ни как не связано со священным саном. Доктрина основана на словах апостола Павла о том что христианин пребывает в Духе Святом:

Примечания

Ссылки 

 Поснов М. Э. История христианской Церкви. Гл III Внутренняя жизнь Христианской Церкви в I—III века.
 Иерархия и народ в Православной церкви: И. Мейендорф. Вестник РСХД. 1955, № 39, стр. 36-41
 Протопресвитер Николай Афанасьев. Служение мирян в церкви
 Миряне — статья православной энциклопедии

Экклезиология